Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1994 spelades den 17 juli 1994 på Rose Bowl i Pasadena, Kalifornien för att kora turneringssegrare. Brasilien besegrade Italien efter straffsparkar då matchen slutade 0–0 efter ordinarie speltid med förlängning (90+30 minuter). Detta var första gången en VM-final i fotboll hade fått avgöras med straffsparkar. Bägge landslag hade inför matchen vunnit tre VM-medaljer var med Italien som den då senaste vinnaren vid VM 1982. Brasilien vann sin senaste medalj vid VM 1970.

Brasilien tillägnade vinsten till den brasilianske Formel 1-föraren Ayrton Senna som hade avlidit efter en krasch vid San Marinos GP 1994.

Vägen till finalen

Matchen

Källor 
 

Final
Sportevenemang i Kalifornien
Relationer mellan Brasilien och Italien
Pasadena, Kalifornien